Виктор Ефтимиу (; , Бобощица близ Корча Османская империя (ныне Албания) — ,  Румыния) — румынский , , ,  и театральный деятель. Академик Румынской академии (1948). Почётный президент Союза писателей Румынии (1972).

Лауреат Национальной премии по литературе Румынии (1932).

Биография 

Албанец по происхождению. Родился на территории нынешней Албании. В начале XX века вместе с семьёй переехал в Румынию. Стал работать в театре. Директор театра комедии (1913). Генеральный директор театров (1920), Национального театра и оперы в г. Клуж-Напока (1927).

В 1919—1922, 1929—1930 и 1944—1945 был директором Национального театра им. Й. Л. Караджале в Бухаресте. Вводил в репертуар театра пьесы современных передовых драматургов, классиков мировой литературы, регулярно организовывал утренние воскресные спектакли для рабочих по сниженным ценам.

Политические взгляды В. Ефтимиу сказались в его выступлениях в парламенте, где он в 1928 требовал установления дружеских отношений с СССР. Во время фашистской диктатуры Антонеску, дважды был заключён в концлагерь.

Он один из создателей румынского литературного журнала «Sburătorul».

Похоронен на мемориальном кладбище Беллу в Бухаресте.

Творчество 
Опубликовал несколько книг стихов, писал комедии и сатирические пьесы для театра. Автор многих румынских сказок, а также несколько детских книг. Писал также критические заметки и статьи для многочисленных журналов.

Первая пьеса В. Ефтимиу — «феерическая поэма» в стихах «Нанизывайтесь, жемчужины» (1911) по материалам румынских народных сказок, сохраняется и ныне в репертуаре театров Румынии. Ему принадлежит пьеса «Чёрный петух» (1913), основанная на румынском фольклоре; «Рингана» (1915) — историческая драма, показывающая антинародную позицию правительства Румынии (была запрещена после нескольких спектаклей); «Танец миллионов» (1922), «Парад» (1960) — сатирические комедии, разоблачающие буржуазных политиканов, предвыборные махинации, продажную прессу старой Румынии; «Великий духовник» (1929) — антиклерикальная пьеса (снята с репертуара под давлением церковных властей); «Гайдуки» (1947) — о крестьянских восстаниях начала XIX века и др. Многие его пьесы были поставлены на сцене Государственного еврейского театра в Бухаресте. Ряд пьес В. Ефтимиу был переведен на иностранные языки и ставились в театрах Италии, Чехословакии, Польши, Финляндии и др.
В. Ефтимиу занимался также публицистикой и переводами (Софокл, Пушкин и др.).

Избранные произведения

Пьесы 
 Înșir-te mărgărite (1911)
 Cocoșul negru (1913)
 Rapsozii (1913)
 Napoleon (1914)
 Akim (1914)
 Ringala (1915)
 Prometeu (1920)
 Inspectorul broaștelor (1922)
 Comoara (1922)
 Dansul milioanelor (1922)
 Don Juan (1922)
 Thebaida (1924)
 Meșterul Manole (1925)
 Glafira (1926)
 Fantoma celei care va veni (1928)
 Omul care a văzut moartea (1928)
 Marele duhovnic (1929)
 Daniela (1931)
 Theochrys (1932)
 Poiana de aur (1933)
 Stele căzătoare (1936)
 Atrizii (1939)
 Haiducii (1947)
 Doctor Fuast (1957)
 Parada (1959)
 Halatul alb (1959)
 Omul de piatră (1966)
 Fetele Didinei (1968)
 Pană Lesnea Rusalim
 Strămoșii
 Crinul vieții

Поэзия 
 Poemele singurătății (1912)
 Candele stinse (1915)
 Lebedele sacre (1920)
 Cântecul milei (1925)
 Noaptea subterană (1933)
 Oglinzile (1939)
 Cântecul mamei și al copilului (1939)
 13 decembrie și alte poeme (1947)
 Odă limbii române (1957)
 Soliile terestre (1961)
 Poezii (1964)
 Crizanteme

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 5 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1967.

Театральные деятели XX века
Театральные деятели Румынии
Члены Румынской академии
Лауреаты Государственной премии Румынии
Румынские поэты
Румынские писатели
Публицисты Румынии
Детские писатели Румынии
Похороненные на кладбище Беллу
Сказочники XX века
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Переводчики поэзии на румынский язык
Театральные критики Румынии
Директора Национального театра (Бухарест)